

Persone
 Alfredo Sandri (1948) – politico italiano
 Andrea Sandri (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Anna Maria Sandri (1935) – attrice italiana
 Daniele Sandri (1990) – cestista italiano
 Erika Sandri, nome d'arte di Erica Sandri (...) – attrice italiana
 Gianni Sandri (1932) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Gino Sandri (1892-1959) – pittore italiano
 Giovanna Sandri (1923-2002) – artista, pittrice e poetessa italiana
 Giuseppe Sandri (1946-2019) – vescovo cattolico italiano
 Guglielmo Sandri, nato Wilhelm Schrefler (1905-1979) – militare e fotografo italiano
 Isabella Sandri (1957) – regista cinematografica italiana
 Leonardo Sandri (1943) – cardinale e arcivescovo cattolico argentino
 Lionello Levi Sandri (1910-1991) – politico, partigiano e antifascista italiano
 Lori Sandri (1949-2014) – allenatore di calcio e calciatore brasiliano di ruolo centrocampista
 Luca Sandri (1966) –  attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista italiano
 Martina Sandri (1988) – cestista italiana
 Pierantonio Sandri (1977-1995) – giovane italiano vittima della mafia
 Renato Sandri (1926-2019) – politico, partigiano e saggista italiano
 Sandro Sandri (1895-1937) – giornalista, scrittore e militare italiano

Altro
 Pasticceria Sandri – locale storico di Perugia